Дружбовка — название населённых пунктов на Украине:
 Дружбовка — село в Коростенском районе Житомирской области.
 Дружбовка — село в Ивановском районе Херсонской области.